737 steht für:
 737 n. Chr.
 Boeing 737, US-amerikanische Familie strahlgetriebener Verkehrsflugzeuge

Siehe auch: